Stephen Crawford peut désigner :
 T. Stephen Crawford (1900-1987), ingénieur chimique américain ;
 Stephen Crawford, homme politique provincial canadien ;
 Stephen Crawford (né en 1974), joueur de football écossais.

Steve Crawford peut désigner :
Steven Crawford (né en 1958), joueur de baseball américain ;
Steven Crawford (né en 1959), homme politique américain.